Kir Royal steht für:
 Champagner-Variante des Getränks Kir
 Kir Royal (Fernsehserie), Aus dem Leben eines Klatschreporters, deutsche Fernsehserie von Helmut Dietl (1986)